Марие́тта Альбо́ни (, 6 марта 1826, Читта-ди-Кастелло — 23 июня 1894, Виль-д’Авре под Парижем; настоящее имя Мария Анна Марция) — итальянская оперная певица (контральто).

Биография

Ранние годы 
Мариетта Альбони родилась в итальянском городе Читта-ди-Кастелло в провинции Умбрия.
Музыкальное образование она получила в городе Чезена у маэстро Антонио Баджоли. Способной девочкой заинтересовался также композитор Джоаккино Россини, разучивший с ней многие партии из своих опер.

В 16 лет Мариетта Альбони дебютировала на сцене театра города Болонья в роли Маффио Орсини в опере «Лукреция Борджиа» Джованни Пачини, а затем с оглушительным успехом в миланском театре «Ла Скала» в 1843 году.

Пик популярности 
Успех был настолько оглушительным, что директор Императорского театра в Санкт-Петербурге, Александр Михайлович Гедеонов, просил у Мерелли перевода Мариетты на весь сезон в свой театр.

Последовали многочисленные гастроли по городам Италии, затем её встречали Вена и Санкт-Петербург, в 1845 году она давала концерты в Германии совместно с пианистом Германом Беренсом, в Венгрии и Богемии. в 1847 году выступала на карнавале в Риме, затем в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне одновременно со шведской певицей Дженни Линд, гастролировавшей в Театре Её Величества. Из Лондона певица отправилась в Париж, получив ангажемент в Итальянскую оперу. В 1852—1853 годах Альбони гастролировала по Америке, сначала в Мексике и Кубе. Предположительно, Альбони стала первой исполнительницей хабанеры «La Paloma» композитора Себеастьяна Ирадьера в сопровождении автора.

Гастроли певицы в США в Нью-Йорке, Бостоне и Филадельфии вместе со скрипачкой Камилой Урсо, вызвали восторженные отзывы критиков, прежде всего Уолта Уитмена. В Нью-Йорке она впервые услышала Аделину Патти, высоко оценив вокальные данные начинающей певицы.

Больше всего Альбони удавались партии комедийного плана, в ролях же драматического плана, например, «Норме», она была не сильна. Исполняла партии Керубино, Розины в Свадьба Фигаро (опера); Линды («Линда ди Шамуни» Доницетти, ГаэтаноДоницетти), Церлина («Дон Жуан» Моцарта), Пажа («Гугеноты» Мейербера), Ульрики в «Бале-маскараде» и др. Джакомо Мейербер написал для Альбони партию Фидес в опере «Пророк».
В 1854 году Альбони вышла замуж за графа Карло Пеполи из Папской области, сохранив, однако, своё сценическое имя. После этого брака число её выступлений постепенно уменьшалось, а в 1866 году, после смерти мужа, она окончательно покинула большую сцену, выступая только на частных концертах.

Завершение карьеры 
В 1868 году Мариетта Альбони исполнила на похоронах своего учителя, Джоаккино Россини, написанный им гимн «Stabat Mater» (вместе с Джулией Гризи, Марио де Кандиа и Винченцо Грациани) и дуэт с Аделиной Патти.

В 1877 году она повторно вышла замуж за французского офицера Шарля Дэниса Циглера. 

Во время беспорядков, которые последовали после франко-прусской войны, в 1870 году Альбони переехала в Лондон, а в 1872 году навсегда вернулась в Париж. Выступала в ряде благотворительных мероприятий Официально ее последним выступлением считается исполнение роли Фидальмы в драме "Тайная свадьба", которая была написана композитором Доменико Чимароза. 

Мариетта Альбони умерла в 1894 году и похоронена на парижском кладбище Пер-Лашез. Мариетта всегда занималась благотворительностью, часто в память своего учителя - Россини, и поэтому почти все свое состояние она завещала беднякам Парижа. В Париже в ее честь названы  некоторые улицы и площадь. Популярность Мариетты Альбони была настолько высока, что ее именем названы: клипер (парусный корабль), выпущенный в Америке в 1852 году, вид гибридной розы во Франции - "Мадам Альбони"; специальная мантилья была спроектирована и упакована в ее честь, и ей был посвящен даже тип кубинской сигары («Flor de Alboni»).

Примечания

Ссылки 
  Сайт о певице, на итальянском языке
 
 Coro Lirico Città di Cesena

Контральто Италии
Оперные певцы и певицы Италии
Выпускники Болонской консерватории‎